Camp Roqueta, paratge al municipi de l'Estany, a la comarca del Bages 
 Entitats de població:
 La Roqueta (Alps de l'Alta Provença), municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 La Roqueta (Avairon), municipi occità del departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 La Roqueta (barri de València), barri de la ciutat de València, a l'Horta 
 La Roqueta (Ullà), nucli de població al municipi d'Ullà, al Baix Empordà 
 La Roqueta de Sianha, municipi francès al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 La Roqueta de Var, municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Orografia:
 La Roqueta (Borredà), muntanya al municipi de Borredà, al Berguedà 
 La Roqueta (els Masos de Baiarri), roques i petita serra al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Roqueta (Espot), muntanya al municipi d'Espot a la comarca del Pallars Sobirà
 Era Roqueta, muntanya al municipi de Naut Aran a la comarca de la Vall d'Aran 
 Punta de la Roqueta, muntanya a cavall dels municipis de La Torre de l'Espanyol i de Vinebre a la comarca de la Ribera
 Serrat de la Roqueta, muntanya al municipi de Sagàs a la comarca del Berguedà 
 Turó de la Roqueta, muntanya a cavall dels municipis de Canyelles i d'Olivella a la comarca del Garraf 
 Construccions:
 Balneari Roqueta, balneari a Tona (Osona)
 Can Roqueta, lloc al municipi de Sabadell
 Can Roqueta (Garriguella), edifici al municipi de Garriguella (Alt Empordà)
 Castell de la Roqueta edifici a l'Anoia
 Castell de Roqueta, edifici de Sant Martí de Tous (Anoia) 
 Església de Sant Vicent de la Roqueta, edifici a la ciutat de València 
 Font de la Roqueta, font dels Masos de Baiarri, al municipi de Conca de Dalt
 Mas Roqueta, masia d'Avinyó 
 Sant Miquel de la Roqueta, capella modernista de l'arquitecte Joan Rubió i Bellver a Ripoll
 Santa Maria de la Roqueta, església romànica del municipi de Sant Martí de Tous (Anoia) 
 Biografies:
 Ives Roqueta (Seta, 1936 - Lo Pont de Camarés, 2015), escriptor occità en llengua occitana
 Max Roqueta (Argelièrs, Llenguadoc, 1908 - Montpeller, 2005) escriptor i poeta occità 
 Santiago Roqueta Matías (Barcelona, 1944-2005), arquitecte català
 Mitjans de comunicació:
 La Roqueta (publicació)